WHERE — оператор в SQL, указывающий, что оператор языка управления данными (DML) должен действовать только на записи, удовлетворяющие определенным критериям. Критерии должны быть описаны в форме предикатов. Раздел WHERE — не обязательный раздел в SQL (DML) предложениях. Он используется в качестве условия в SQL-запросе для ограничения записей обрабатываемых в выражениях SQL (DML) или возвращаемых запросом.

Общее представление 

WHERE — зарезервированное слово языка SQL.
Раздел WHERE используется совместно с SQL DML операторами в следующей форме:

SQL-DML-выражение
FROM table_name 
WHERE predicate

Все записи, для которых значением предиката раздела WHERE является истина — будут задействованы (или возвращены) в SQL DML выражении (или запросе). Записи, для которых значение предиката будет ложь или неопределенность (NULL) — исключатся из SQL DML выражения или выборки.

Следующий пример возвращает в выборке из таблицы mytable только те записи, у которых значение в колонке mycol больше 100.

SELECT *
FROM   mytable
WHERE  mycol > 100

Следующий пример удаляет из таблицы mytable те записи, которые удовлетворяют условию: значения в колонке mycol принимают значения NULL или равны значению 100

DELETE
FROM   mytable
WHERE  mycol IS NULL OR mycol = 100

Примечания 

Ключевые слова SQL